Паути́нник ка́мфорный () — ядовитый гриб рода Паутинник (). Похож на Паутинник бело-фиолетовый.
Синонимы:

Описание 

 Шляпка 3—10 см в диаметре, у молодых грибов полушаровидная, затем выпуклая и плоская, бледно-фиолетовая или палево-серебристая, в центре охристая, затем бледно-охристая, с лиловатым оттенком, сухая. Кортина бледно-фиолетового цвета.
 Пластинки приросшие зубцом, у молодых грибов лиловато-фиолетового, позже лиловато-коричневые и ржаво-коричневые, крупные.
 Ножка 4—15×1—2,5 см, коренастая, плотная, цилиндрической или булавовидной формы, одного цвета со шляпкой, с несколькими хорошо заметными беловатыми или беловато-охристыми поясками.
 Мякоть сначала фиолетовая, затем становится охристо-фиолетовой и желтовато-охристой. Вкус отсутствует, запах сильный, неприятный.
 Споровый порошок ржаво-коричневый. Споры 9—11×5,5—6 мкм, почти гладкие, миндалевидной формы, охристо-ржавого цвета.

Экология и ареал 
Встречается в хвойных лесах.

В Европе произрастает в Австрии, Бельгии, Германии, Великобритании, Италии, Польше, Эстонии, Литве, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и на Украине. Также встречается в США. На территории России встречается в Татарстане, Карелии, Ленинградской, Тверской и Томской областях, Красноярском и Приморском краях.

Литература

Примечания 

Ядовитые грибы
Паутинниковые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Бореальные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum